Sadarsa är ett släkte av fjärilar. Sadarsa ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Sadarsa